Jámbor József (1957) atléta, magasugró
 Jámbor József (1963) színész, rendező, műfordító